Лео Билл (; род. 31 августа 1980) — английский актёр, наиболее известный по роли Джеймса в фильме «Живые и мертвые».

Биография 
Лео Билл — сын актрисы Шейлы Келли.

В 2010 году он выступил в роли Алистера Райла в постановке Posh Лоры Уэйд в театре Royal Court в Лондоне.

Фильмография

Примечания

Ссылки